

Anno 
 601 o 601 a.C.

Codici 
 601 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Engelhardt Observatory, di Dresda, città tedesca della Sassonia

Matematica 
 601 – numero